Диего Карлос () может означать:
 Диего Карлос (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 Диего Карлос (род. 1993) — бразильский футболист, защитник.